Gúta (szk. Kolárovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Gúta mezőgazdasági övezet Szíriában, Damaszkusz mellett.
Galgaguta, Nógrád megye
Gutaháza, Vas megye, Rábatöttös része
Gutatőttős, ma Rábatöttös